Het seizoen 1977/78 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 4 september 1977 en eindigde op 30 april 1978. VC Rotselaar won in Derde Klasse A, KRC Harelbeke won in Derde Klasse B.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 KFC Turnhout (rechtstreeks)
 AS Eupen (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 KRC Harelbeke (kampioen 4A)
 K. Wuustwezel FC (kampioen 4B)
 KFC Herentals (kampioen 4C)
 RA Marchiennoise des Sports (kampioen 4D)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 VC Rotselaar (kampioen 3A)
 KRC Harelbeke (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 RFC Sérésien (rechtstreeks uit 3A)
 R. Wavre Sports (rechtstreeks uit 3A)
 RCS Andennais (rechtstreeks uit 3B)
 RJS Bas-Oha (rechtstreeks uit 3B)

Eindstand

Derde Klasse A

Noot: VC Rotselaar en KFC Turnhout eindigden gedeeld eerste en speelden een testwedstrijd voor de titel. VC Rotselaar won deze wedstrijd met 0-3 en kroonde zich kampioen in Derde Klasse A.

Derde Klasse B

Titelwedstrijd Derde Klasse
De twee teams die kampioen werden in hun reeks, VC Rotselaar en KRC Harelbeke, speelden een wedstrijd om te bepalen wie de winnaar van Derde Klasse zou worden.

Ook de twee teams die tweede werden in hun reeks, KFC Turnhout en RA Marchiennoise des Sports, speelden een wedstrijd. De wedstrijd werden echter enkel voor de eer gespeeld aangezien geen van beide teams kon promoveren.

Testwedstrijd degradatie
De teams die voorlaatste eindigden in hun reeks, RFC Sérésien en RCS Andennais, speelden een wedstrijd om te bepalen wie in Derde Klasse zou blijven in geval van een extra bijkomende plaats.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3